Jméno a příjmení Jan Polák má více nositelů:

 Jan Polák (* 1981) – český fotbalista
 Jan Polák (1989) (* 1989) – český fotbalista
 Jan Polák (1876-1946) (1876–1946) – český odborný učitel, geolog, mineralog, zakladatel turnovského muzea a redaktor časopisu Od Ještěda k Troskám
 Jan Polák - poslední osoba v Česku odsouzená k trestu smrti za čarodějnictví (1756) , jistebnický pasák s kožní anomálií na břiše pokládanou za ďáblovo znamení